

Film
As Fate Would Have It – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
As Fate Would Have It – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays

TV
As Fate Would Have It, episodio del 2008 della serie tv Una vita da vivere